Душан Анђић (Шабац, 24. април 1943 — Београд, 14. јун 2018) био је српски и босанскохерцеговачки сценариста, књижевник и редитељ.

Сценариста 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1973. || Заслужено јутро (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1982. || Жива земља (ТВ филм) || /
|-
| 1983. || Ватрогасац (ТВ филм) || /
|-
| 1989. || Кривда (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1991. || Сарајевске приче (ТВ серија) || /
|}

Редитељ 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1977. || На шареном ћилиму (ТВ филм) || /
|-
| 1978. || Људски фактор (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1982. || Жива земља (ТВ филм) || /
|-
| 1985. || Брисани простор (ТВ серија) || /
|}

Асистент режије 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1970. || Угурсуз (ТВ филм) || /
|-
| 1975. || Одборници (ТВ серија)|| /
|-
| 1975. || Писаћа машина (ТВ филм) || /
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1943.
Умрли 2018.
Југословенски сценаристи
Југословенски редитељи
Босанскохерцеговачки сценаристи
Босанскохерцеговачки редитељи
Шапчани
Српски сценаристи из Босне и Херцеговине
Српски редитељи из Босне и Херцеговине
Југословенски књижевници
Српски књижевници из Босне и Херцеговине
Срби у Сарајеву